Гидросульфа́т нитрози́ла — неорганическое соединение,
кислая соль нитрозила и серной кислоты
с формулой (NO)HSO,
бесцветные кристаллы,
разлагается в воде.

Получение 
 Пропускание сухого сернистого газа через концентрированную дымящуюся азотную кислоту:

Физические свойства 
Гидросульфат нитрозила образует бесцветные кристаллы,
устойчивые в сухом воздухе,
чувствительны к воздействию влаги.

Растворяется в концентрированной серной кислоте.

Химические свойства 
 При нагревании разлагается:

 Реагирует с водой:

 Разбавленными растворами щелочей и концентрированным горячим раствором аммиака разлагается:

 Взаимодействует с поваренной солью с образованием хлорида нитрозила:

Применение 
 Промежуточный продукт в производстве серной кислоты нитрозным способом.

Примечания

Литература 
 
 

Соединения азота
Соединения серы
нитрозил
Соединения азота по алфавиту
Кислые соли